Conceição est un prénom portugais et un nom de lieu.



Toponymes 

Conceição, municipalité située dans l'État de la Paraíba ;
Conceição da Feira, municipalité située dans l'État de Bahia ;
Conceição do Coité, municipalité située dans l'État de Bahia ;
Conceição do Jacuípe, municipalité située dans l'État de Bahia ;
Conceição da Barra, municipalité située dans l'État d'Espírito Santo ;
Conceição do Castelo, municipalité située dans l'État d'Espírito Santo ;
Conceição do Lago-Açu, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Conceição da Aparecida, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição da Barra de Minas, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição das Alagoas, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição das Pedras, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição de Ipanema, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição do Mato Dentro, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição do Pará, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição do Rio Verde, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição dos Ouros, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
Conceição do Araguaia, municipalité située dans l'État du Pará ;
Conceição do Canindé, municipalité située dans l'État du Piauí ;
Conceição de Macabu, municipalité située dans l'État de Rio de Janeiro ;
Conceição do Tocantins, municipalité située dans l'État du Tocantins.

Patronymes 

Flávio Conceição, footballeur né en 1974 ;
Joaquim Conceição, footballeur né en 1942 ;
Sérgio Conceição, footballeur puis entraîneur né en 1974 ;
Jorge Wágner footballeur né en 1978.

Divers 
 Conceição, une station de la ligne 1 - Bleu du métro de São Paulo.

Conceição, paroisse civile de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Faro, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Horta, située sur l'île de Faial, dans la région autonome des Açores ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Ourique, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Peniche, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Tavira, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
Conceição, paroisse civile de la municipalité de Vila Viçosa, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo.

Homonymie de toponyme